Johannespassie, passiemuziek naar het lijdensverhaal van Jezus Christus, zoals dat beschreven staat in het Evangelie volgens Johannes
 Johannes-Passion (J.S. Bach), een muzikale vertelling van het lijden en sterven van Jezus volgens het Evangelie volgens Johannes
 Johannes-Passion (Schütz), een geestelijk koorwerk gecomponeerd door Heinrich Schütz